Kapellenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Ortsteile:
 Chemnitz-Kapellenberg, Stadtteil der kreisfreien Stadt Chemnitz, Sachsen
 Kapellenberg oder Knock (Krautheim), Wohnplatz mit Höhenkapelle im Stadtteil Oberndorf von Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Kapellenberg (Sankt Englmar) (880 m), Vorderer Bayerischer Wald, im Westen von Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kapellenberg (Vogtland) (ca. 759 m), im Vogtland, bei Schönberg (Mehltheuer), Vogtlandkreis, Sachsen
 Kapellenberg (Hechlingen) (585,5 m), bei Hechlingen (Heidenheim), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Kapellenberg (Wurmlingen) (ca. 474,4 m), bei Wurmlingen (Rottenburg), Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Kapellenberg (Odenwald) (ca. 471 m), im Odenwald bei Weschnitz (Fürth im Odenwald), Kreis Bergstraße, Hessen; mit Walburgiskapelle (Fürth-Weschnitz)
 Kapellenberg (Ergoldsbach) (ca. 464 m), in Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Kapellenberg (Külsheim) oder auch Stahlberg (377,4 m), auf der Gemarkung von Uissigheim, Stadt Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kapellenberg (Dretschen) (353,5 m), bei Dretschen (Doberschau-Gaußig), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Kapellenberg (Schmiedefeld) (323,1 m), bei Schmiedefeld (Großharthau), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Kapellenberg (Taunus) (292,0 m), bei Hofheim am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Kapellenberg (Görlitz) (253,9 m), bei Schöpstal, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kapellenberg (Menden) (216 m), Sporn des Rothenbergs (Menden) in Menden (Sauerland), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen; mit Heilig-Kreuz-Kapelle (Menden)
 Kapellenberg (Mainaschaff) (144 m), bei Mainaschaff, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kapellenberg (Glauer Berge) (79,2 m), in den Glauer Bergen bei Blankensee und Glau (Trebbin), Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Kapellenberg (Potsdam) (55,1 m), in der Nauener Vorstadt von Potsdam, Brandenburg; mit Alexander-Newski-Gedächtniskirche

 Kapellenberg (Kleinjena), südlich von Kleinjena (Naumburg), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Weinlagen:
 Gaibacher Kapellenberg, bei Volkach-Gaibach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Laumersheimer Kapellenberg, am Palmberg (Vorderpfalz), bei Laumersheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Wurmlinger Kapellenberg am Kapellenberg (Wurmlingen), bei Wurmlingen (Rottenburg), Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Chapel Hill
 Kapliczna Góra
 Kappelsberg